Mackerodt ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Mackerodt (* 1963), deutscher Hallen- und Beachvolleyballspieler
 Georg Heimbert von Mackerodt (1691–1743) preußischer Oberstleutnant, Kommandeur des Husarenregiments Nr. 5
 Maicke Mackerodt (* 1957), Journalistin und Audio-Biographin

Siehe auch:
 Mackenrodt
 Mackenroth